Termenul Caracal se poate referi la:

 Caracal, oraș în România.
 Caracal (animal) (Felis caracal sau Caracal caracal), specie de feline răspândită în Africa și Asia.
 Caracal (gen), gen de feline care cuprinde și specia Caracal caracal

Toponime românești